Ел Уакал има више значења:

 Ел Уакал (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уакал (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уакал (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уакал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику